Der Unicodeblock Gujarati (U+0A80 bis U+0AFF) enthält die Gujarati-Schrift, die für die gleichnamige Sprache benutzt wird und eng mit der Devanagari-Schrift verwandt ist.



Tabelle

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 88 kB)